Die El Gouna International Squash Open 2021 fanden vom 20. bis 28. Mai 2021 in el-Guna, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2020/21 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2020/21 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2019 war Ali Farag bei den Herren, der nicht erneut antrat. Bei den Damen siegte 2019 die zwischenzeitlich zurückgetretene Raneem El Weleily. Im Herrenfinale traf der topgesetzte Mohamed Elshorbagy auf Paul Coll, den er mit 11:5, 11:2 und 11:7 bezwang. Auch bei den Damen setzte sich die topgesetzte Spielerin in drei Sätzen durch: Nour El Sherbini besiegte Nouran Gohar mit 11:7, 11:8 und 11:5.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestehen aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Roger Baddour und Aly Abou Eleinen bei den Herren sowie Nour Aboulmakarim und Habiba El Dafrawy bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld beträgt jeweils 181.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2021
PSA World Tour 2020/21
PSA World Tour der Damen 2020/21